Комета Хауэлла (88P/Howell) — короткопериодическая комета из семейства Юпитера, которая была обнаружена 29 августа 1981 года американским астрономом Эллен Хауэлл на фотопластинке, полученной в Паломарской обсерватории на 46-сантиметровом телескопе системы Шмидта. Она была обнаружена в созвездии Кита и описана как диффузный объект 15,0 m звёздной величины без хвоста. Официально открытие кометы было подтверждено уже на следующий день — 30 августа. Обладает довольно коротким периодом обращения вокруг Солнца — около 6,48 года.

История наблюдений 
Первые предварительные варианты параболической и эллиптической орбит кометы были рассчитаны 8 сентября 1981 года британским астрономом Брайаном Марсденом, согласно которым комета прошла точку перигелия 30 мая 1981 года. А уже 11 сентября Марсден опубликовал новую уточнённую орбиту, с учётом сближения кометы с Юпитером в 1978 году до расстояния 0,6 а. е. (90 млн км), которое должно было сдвинуть точку перигелия ближе к Солнцу и сократить период обращения до 5,94 года. 

В следующее своё возвращение комета достигала максимальной яркости 12,0 m звёздной величины. В следующий раз её наблюдали в феврале — мае 1998 года, когда она прошла на расстоянии 1,066 а. е. от Земли. Это было самое тесное сближение данной кометы с нашей планетой за всю историю наблюдений. А точку перигелия она прошла 27 сентября (1,406 а. е.). После этого яркость кометы начала постепенно увеличиваться и к октябрю — ноябрю достигла 10,5 m звёздной величины, а кома достигла размеров 3 — 5 ' минут дуги.

Последний раз комета прошла свой перигелий 6 апреля 2015 года и в следующий раз появится только осенью 2020 года. А 14 сентября 2031 года ожидается довольно тесный проход кометы вблизи Марса, на расстоянии 0,074 а. е. (11,1 млн км) от планеты.

Примечания

Ссылки 
 
 
 88P at Kronk's Cometography
 88P at Kazuo Kinoshita's Comets

Кометы семейства Юпитера